

Geografia
 Venado – distretto della Costa Rica
 Venado – municipalità del Messico nello stato di San Luis Potosí
 Venado Tuerto – città dell'Argentina nel dipartimento di General López

Diocesi cattoliche
 Diocesi di Venado Tuerto – diocesi cattolica dell'Argentina